

Чаттануга — місто, штат Оклахома
 Чаттануга — місто, штат Теннессі